Distretto di Orhon – distretto della provincia di Bulgan – Mongolia
 Distretto di Orhon – distretto della provincia del Sėlėngė – Mongolia